Евроокруг () — форма европейской интеграции, городская агломерация, расположенная на приграничных территориях двух или нескольких стран Европы; в рамках данного образования осуществляется интеграционное сотрудничество между входящими в его состав городами (коммунами) — в частности, с целью совершенствования транспортных коммуникаций для людей, живущих и работающих по разные стороны границы.

К самым первым евроокругам относятся:
 «Страсбур-Ортенау» — включает французский город Страсбур, немецкие Кель и Оффенбург;
 «Фрайбург—Эльзас» (Германия—Франция);
 «Лилль—Кортрейк» (Франция—Бельгия);
 «Саар—Мозель» (Германия—Франция);
 «Базель (Швейцария) — Леррах — Вайль-на-Рейне (оба — Германия) — Сен-Луи (Франция)».

См. также 
 Еврорегион

Ссылки 
 Сайт евроокруга «Страсбур-Ортенау»

Европа
Международная интеграция